Примера Дивисьон 1937 () — 7-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1937 на rsssf.com

1937
Аргентина
1937 год в Аргентине